Богдан Богданович (; родился 18 августа 1992 года в Белграде, Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс». Был выбран на драфте НБА 2014 года в первом раунде под 27-м номером командой «Финикс Санз». Играет на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Богданович начал играть в Белграде за команды «Звездара» и «Житко». Позднее выступал за молодёжную команду «ФМП». Принял участие в международном турнире Nike для молодёжи в 2010 году.

Карьера

Клубная 
В сентябре 2010 года Богданович подписал первый профессиональный контракт с командой «Партизан». В дебютном сезоне Евролиги в команде в среднем набирал 5 очков и совершал 1,8 подбора за матч. После того, как Богданович летом 2013 года был приглашен в национальную команду Сербии, тренер Душко Вуйошевич стал больше ему доверять, а сам игрок в сезоне 2013-14 года получил больше игрового времени. В победном матче Евролиги против «ЦСКА» в Белграде Богданович набрал лучший показатель в карьере 27 очков, забив 10 из 16 бросков с игры. После матча игрок получил высокую оценку Александра Джорджевича, который назвал его одним из самых многообещающих игроков Европы. В феврале в розыгрыше Адриатической Лиги в гостевом мачте против «Цибоны» Богданович набрал лучшие в карьере 32 очка, совершил 4 подбора и отдал 5 передач. Сыграв в Евролиге 23 матча, игрок в среднем набирал 14,8 очка, совершал 3,7 подбора и передачи. В апреле 2014 года вместе с другим игроком «Партизана», Жоффри Лаверном был выбран в символическую сборную турнира Адриатической Лиги 2013-14. В мае 2014 года получил приз Восходящая звезда Евролиги, голосование проводилось среди тренеров 24 команд Евролиги. «Партизан» завершил сезон, выиграв 13-й чемпионат Сербии, победив в финальной серии извечных соперников из «Црвены Звезды» со счётом 3-1. Богданович стал MVP финала, набирая в среднем 30,8 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 4,2 передачи за матч.

На драфте НБА 2014 года был выбран под общим 27-м номером командой «Финикс Санз».

11 июля 2014 года игрок официально подписал четырёхлетний контракт, с опцией продления/расторжения после второго или третьего сезона с турецкий клубом «Фенербахче-Улкер». За четыре года Богданович получит 3,5 млн. евро, а бывшая команда получит 1,3 млн, так как на момент перехода он был игроком «Партизана».

13 июля 2017 года подписал контракт с «Сакраменто Кингз».

Богданович признан Сербской федерацией «Лучшим игроком» в 2017 году, выиграв в составе «Фенербахче» Евролигу и чемпионат Турции, а также помог сборной Сербии занять второе место на Евробаскете-2017.

25 ноября 2020 года «Атланта» объявила о подписании Богдана Богдановича, предложив ему 4-летний контракт на 72 млн долларов.

16 марта 2023 года Богданович подписал с «Хокс» продление контракта на четыре года и 68 миллионов долларов.

Международная 
Богданович начал выступать за национальную сборную Сербии в составе команды юношей до 19 лет, с которой на чемпионате мира по баскетболу среди молодёжных команд 2011 года, который проходил в Латвии завоевал серебряные медали. В среднем набирал 8,9 очков и совершал 5 подборов. Выступал в составе национальной сборной Сербии на чемпионате Европы 2013 года в Словении. На турнире в среднем набирал 9,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 2 передачи за матч.

Помог сборной Сербии на чемпионате мира 2014 года в Испании, где команда завоевала серебряные медали. Особенно молодому баскетболисту удалась игра в нокаут-раунде против сборных Греции, Бразилии и Франции, в итоге на турнире Богданович в среднем набирал 12 очков, совершал 2,4 подбора, отдавал 2,8 результативных передачи с процентом попаданий 47 %.

Достижения 
  Партизан 
 Чемпион Сербии (4) : 2011, 2012, 2013, 2014
 Обладатель Кубка Сербии (2) : 2011, 2012
 Чемпион Адриатической лиги (2) : 2011, 2013
 MVP чемпионата Сербии : 2014
 Восходящая звезда Евролиги : 2014

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Богданович на официальном сайте «Партизана»

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года